Малая Белка () — село,
Малобелковский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123884401. Население по переписи 2001 года составляло 169 человек.

Является административным центром Малобелковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Великая Белка и
Мартышковцы.

Географическое положение 
Село Малая Белка находится на правом берегу реки Жирак в месте впадения в неё рек Пискарка и Белка.

Ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Бережанка, на противоположном берегу — село Мартышковцы.

Рядом проходит железная дорога, станция Билка в 1,5 км.

История 
 1430 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Галерея

Примечания